Weißer Stein ist der Name von geographischen Objekten:

 Berge, Erhebungen und Felsformationen (absteigend nach Höhe sortiert):
 Weißer Stein (Eifel) (ca. 690 m), Berg im Zitterwald (Nordeifel) bei Hellenthal, Kreis Euskirchen (Deutschland), und Büllingen, Provinz Lüttich (Belgien)
 Weißer Stein (Thüringer Wald), Nebengipfel des Bommelhauck (625,4 m) im Thüringer Wald bei Steinbach (Bad Liebenstein), Wartburgkreis, Thüringen
 Weißer Stein (Vogelsberg) (607,0 m), Berg im Vogelsberg bei Hartmannshain (Grebenhain), Vogelsbergkreis, Hessen
 Weißer Stein (Odenwald) (548,1 m), Berg im Odenwald bei Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Weißer Stein (Ilm-Kreis) (532,2 m), Berg im nördlichen Vorland des Thüringer Waldes bei Geraberg, Ilm-Kreis, Thüringen
 Weißer Stein (Schurwald) (441,3 m), Kammsattel des Schurwalds zwischen Aichschieß (Aichwald) und Stumpenhof (Plochingen), Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Weißer Stein (Kellerwald) (428,7 m), Berg im Nordteil des Kellerwaldes direkt am Edersee gelegen in der Nähe von Hemfurth-Edersee, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen.
 Weißer Stein (Spitzkunnersdorf) (ca. 420 m), Felsformation in der Oberlausitz bei Spitzkunnersdorf (Leutersdorf), Landkreis Görlitz, Sachsen
 Weißer Stein (Steigerwald) (Weißer Berg; 257,4 m), Geländesporn im Steigerwald bei Hochheim (Erfurt), kreisfreie Stadt Erfurt, Thüringen
 Weißer Stein (Kaufunger Wald) (290,7 m), Erhebung im Kaufunger Wald bei Dohrenbach (Witzenhausen), Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Weißer Stein (Eckernförde), Felsblock im Windebyer Noor bei Eckernförde, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

 Sonstiges:
 Weißer Stein (Brachter Wald), Platz im Brachter Wald nahe Bracht (Brüggen), Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Weißer Stein, Platz in Frankfurt-Eschersheim
 Stadtbahnstation Weißer Stein, Station der U-Bahn-Strecke A (Frankfurt am Main) am Platz Weißer Stein in Eschersheim

Weißer Stein steht außerdem für:
 Weisser Stein (Verlag), von Michael Rudolf gegründeter Verlag in Greiz

Siehe auch:
 Weißenstein